Calvi lahko pomeni:
 Calvi, pristaniško naselje na Korziki;
 Bartolomeo Calvi (1886-1961),  italijanski jezikoslovec in prevajalec.